Les élections législatives françaises de 2007 se dérouleront les 10 et . Dans le département de la Charente-Maritime, cinq députés sont à élire dans le cadre de cinq circonscriptions.

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription de la Charente-Maritime 
Député sortant : Maxime Bono (PS). Maxime Bono (PS) élu.

Deuxième circonscription de la Charente-Maritime

Troisième circonscription de la Charente-Maritime

Quatrième circonscription de la Charente-Maritime

Cinquième circonscription de la Charente-Maritime

Notes et références 

Législatives, 2007
Charente-Maritime